Höfer oder Hoefer ist der Name folgender Orte:
 Höfer (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Höfer oder Hoefer ist der Name folgender Orte:
 Höfer, Gemeinde im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Höfer (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft der Gemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hoefer (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hofer
 Höffer
 Höfler
 Höver
 Villa Höfer